Ряеґу (Räägu) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ряеґу — село у волості Мулґі повіту Вільяндімаа.
 Ряеґу — село у волості Торі повіту Пярнумаа.